Хосе Балака-и-Каррион () (1800, Картахена, Испания — 19.11.1869, Мадрид, Испания) — испанский живописец-портретист XIX века, кавалер португальского ордена Вильявисиоза. Отец художников Эдуардо и Рикардо Балака.

Биография 
Хосе Балака родился в Картахене в 1800 (по другой версии в 1810) году. Увлечение живописью в жанре портретной миниатюры переросло в профессиональную деятельность. В 28 лет художник переехал в Мадрид и поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо.  В 1844 году, вместе с беременной женой, эмигрировал в Португалию. В Лиссабоне у супругов родился младший сын Рикардо. Затем некоторое время жил в Англии и во франции. В 1850 году вернулся в Испанию.

Его миниатюрные портреты имели большой успех в Португалии, Англии и во Франции. На родине художник участвовал в многочисленных выставках, посвященных национальному портрету. Среди его работ особое место занимает портрет Марии II, королевы Португалии, за который он был награждён орденом Вильявисиоза.

В  экспонируется «Портрет дамы» (1850—1860) кисти Хосе Балаки, а в Картахене находятся два его полотна — «Портрет солдата» и «Автопортрет».

Он умер 19 ноября 1869 года в Мадриде, в Испании.

Примечания

Источники 
 D. Foskett, A Dictionary of British Miniature Painters, Vol I, London (1972)
 Хосе Балака на сайте Research.frick.org 
 José Balaca pintó a la reina de Portugal .

Ссылки 
 

Художники Испании XIX века